Я́ков На́хманович Шо́йхет (род. 18 декабря 1940 года, Староконстантинов, Хмельницкая область, УССР, СССР) — советский и российский , специалист в области торакальной хирургии, член-корреспондент РАМН (2002), член-корреспондент РАН (2014), заведующий кафедрой факультетской хирургии имени профессора И.И. Неймарка и госпитальной хирургии с курсом хирургии ДПО Алтайского государственного медицинского университета.

Биография 

Родился 18 декабря 1940 года в Староконстантинове Хмельницкой области Украины в семье медработников.

В 1964 году — с отличием окончил лечебный факультет Алтайского государственного медицинского института (сейчас Алтайский государственный медицинский университет), после чего работал врачом-ординатором хирургического отделения железнодорожной больницы Барнаула.

С 1965 года по настоящее время — работает в Алтайском государственном медицинском университете, где прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой и проректора по научной работе (1988—1996).

В 1969 году — защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Аутогемотрансфузия в хирургии легких».

В 1983 года — защитил докторскую диссертацию, тема: «Нарушения гемодинамики и их коррекция при хирургическом лечении рака легкого».

В 1985 году — присвоено учёное звание профессора.

С 1994 по 1995 годы — депутат Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания (1996), с 1996 по 2004 годы — заместитель главы Администрации Алтайского края.

В 2002 году — избран членом-корреспондентом РАМН.

В 2014 году — стал членом-корреспондентом РАН (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

Научная деятельность 

Специалист в области торакальной хирургии, пульмонологии, гепатологии.

Хирург высшей категории, научный руководитель Алтайского регионального пульмонологического центра и Алтайского краевого гепатологического центра.

При его непосредственном участии и руководстве разработаны новые методы хирургического и консервативного лечения органов грудной и брюшной полости, эндокринной системы, создатель системы оказания медицинской помощи больным с заболеваниями легких.

Создатель научной школы, которая сформировала концепцию развития деструктивных заболеваний легких, создала программы лечения тяжелой пневмонии, острого абсцесса, гангрены легких, шока.

При взаимодействии с научными организациями страны доказал факт воздействия ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне на состояние здоровья населения Алтая, на основе чего разработана концепция прогнозирования радиационного риска и планирования помощи населению Алтайского края, пострадавшая от последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигон.

Инициатор создания при Алтайском государственном медицинском университете Научно-исследовательского института региональных медико-экологических проблем, в котором проводились исследования по влиянию ракетно-космической деятельности на здоровье населения и окружающую среду Алтайского края.

Председатель Ученого Совета при Алтайском краевом Законодательном Собрании, президент Медицинской палаты Алтайского края.

Автор 1522 научных работ (в том числе 52 монографий) и 23 изобретений, под его редакцией опубликовано более 20 сборников научных работ.

Под его руководством защищено 36 докторских и 87 кандидатских диссертаций.

Награды 
 Орден Почёта (2001)
 Орден «За заслуги перед Алтайским краем» I и II степени
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996)
 Почётный гражданин Алтайского края (2009)
 знак «Отличник здравоохранения»
 «За заслуги перед отечественным здравоохранением»
 Высшая награда РОНЦ имени Н. Н. Блохина «Золотая медаль имени основателя онкологического центра Н. Н. Блохина»
 Премия Алтайского края в области науки и техники (1999, 2001, 2003, 2008, 2012)
 Орден Александра Невского (2022)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Алтайского медицинского университета
Преподаватели Алтайского медицинского университета
Депутаты Совета Федерации России (1993—1995)
Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания
Почётные граждане Алтайского края
Награждённые медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением»
Пульмонологи СССР
Пульмонологи России
Кавалеры ордена «За заслуги перед Алтайским краем» 1 степени
Кавалеры ордена «За заслуги перед Алтайским краем» 2 степени